Masaharu Nakagawa ist der Name folgender Personen:

* Masaharu Nakagawa (Politiker, 1947) (* 1947), japanischer Politiker
 Masaharu Nakagawa (Politiker, 1950) (* 1950), japanischer Politiker